

Geografia
 Astor – census-designated place della Florida

Persone
 Caroline Webster Schermerhorn Astor – socialite statunitense
 Charles Astor Bristed (Carl Benson) – scrittore statunitense
 Gertrude Astor – attrice statunitense
 John Jacob Astor – tennista britannico
 John Jacob Astor I – imprenditore statunitense
 John Jacob Astor IV – imprenditore, inventore e scrittore statunitense
 Madeleine Astor – socialite statunitense
 Mary Astor – attrice statunitense
 Nancy Astor – politica statunitense naturalizzata britannica
 Waldorf Astor, II visconte Astor – politico britannico di nascita americana
 William Backhouse Astor – imprenditore statunitense

Altro
 Astor – famiglia anglo-americana di origine tedesca
 Astor – variante del nome proprio di persona Astorre